Dębowa Kłoda (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Parczewski
 Dębowa Kłoda (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente